Малышево-Логовской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малышев Лог.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1171 человек, в том числе 557 мужчин и 614 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1132 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Малышев Лог.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края